Cremone(n)ser Geigenbauer bezeichnet verschiedene geigenbauende Familien, die von zirka 1550 bis zirka 1750 in der norditalienischen Stadt Cremona Streichinstrumente gebaut haben.

Die klangliche Qualität der von ihnen gebauten Instrumente ist noch heute legendär. Die Familien sind im Einzelnen:
 Amati
 Bergonzi
 Guarneri
 Ruggieri
 Stradivari

Nach zirka 1750 waren die letzten Mitglieder dieser Dynastien verstorben und die Kunst, klanglich hochwertige Instrumente zu bauen, verfiel rapide. Bis heute ist die Fachwelt auf der Suche nach dem „Geheimnis“ des guten Klanges. Auffällig ist, dass praktisch alle Geigenbauer aus dieser Zeit und aus diesem Ort zu den besten der Welt gehören, obwohl sie handwerklich doch leicht unterschiedlich gearbeitet haben. Das führt zu dem Schluss, dass ein heute verloren gegangenes handwerkliches Wissen existiert haben muss. Dieses Wissen konnte bis heute nicht zweifelsfrei „wiederentdeckt“ werden.

Die berühmtesten Mitglieder dieser Gruppe waren im 16. und 17. Jahrhundert die Amati und im 17. und 18. Jahrhundert die Guarneri und Stradivari.

Dass die hervorragende klangliche Qualität und Spielbarkeit dieser Instrumente ein verlorenes Geheimnis ist, ist nicht gesichert. Auch Instrumente hervorragender Geigenbauer der Gegenwart verfügen über vergleichbare Tonqualität und Spielbarkeit, wie verschiedene Vergleiche mit hinter einem Vorhang von Virtuosen gespielten modernen Spitzeninstrumenten zeigen.

Im Verlauf der Jahrhunderte wurden die meisten Cremonenser Geigen modernisiert (längeres Griffbrett, längere Mensur, längerer Bassbalken; vor allem wurde bei einigen Instrumenten die Decke dünner gemacht, um mehr Volumen in tiefen Lagen zu erreichen – nicht immer mit Erfolg).

Weblinks 
Zeitgenössische Geigenbauer in Cremona - Übersicht

!
Cremona
Musik (Italien)